De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1993 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 22 augustus 1993 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Rolf Biland en Kurt Waltisperg werden tijdens het raceweekend op het Scandinavian Raceway, die werd verreden met het wereldkampioenschap superbike, gekroond tot kampioen in de zijspanklasse.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1993
Tsjechië